José Pedro Bastos Cavalléro, mais conhecido como Pedrinho Cavalléro (Belém, 8 de novembro de 1958), é um cantor e compositor brasileiro.

Ligações externas

O som de Pedrinho Cavalléro
Pedrinho Cavalléro em Myspace

Naturais de Belém (Pará)
Cantores do Pará
Compositores do Pará